El apellido Aksákov puede referirse a:

 Iván Aksákov, literato paneslavista ruso (1823-86). 
 Konstantín Aksákov, escritor ruso (1817–1860).
 Serguéi Aksákov, escritor ruso, padre de los dos anteriores (1791-1859).